Troutville podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Troutville (Pensilvania); o
  Troutville (Virginia).